Західна провінція — назва адміністративно-територіальних одиниць ряду держав:
  Західна провінція — провінція Замбії;
  Західна провінція — провінція Камеруна;
  Західна провінція — провінція Кенії;
 Західна провінція — провінція Папуа Нової Гвінеї;
 Західна провінція — провінція  Руанди;
 Західна провінція — провінція Соломонових Островів;
 Західна провінція — провінція Шрі-Ланки.

Див. також 
 Західна область — область Сьєрра-Леоне;